USS Beatty — название двух американских эскадренных миноносцев.

 USS Beatty (DD-640) — эскадренный миноносец типа «Гливс». Находился в составе флота в 1942—1943 годах.
 USS Beatty (DD-756) — эскадренный миноносец типа «Аллен М. Самнер». Находился в составе флота с 1945 по 1972 год.